Walking the Wire – album di Dan Seals del 1992
 Walking the Wire – singolo degli Imagine Dragons del 2017